Schofield kan som auktorsförkortning betyda:

 Geraldine M. Schofield
 Joseph Robert Schofield
 Wilfred Borden Schofield

Robotskapade auktorsförkortningar